Шальков — фамилия. Известные носители:

 Шальков, Дмитрий Владиславович (род. 1967) — российский политик и деятель спецслужб.
 Шальков, Иван Иванович (1928—?) — Герой Социалистического Труда.